Antonio Gálvez (o Antonio de Gálvez) puede referirse a:

 Antonio de Gálvez y Gallardo (1728-1792), militar español.
 Antonio Gálvez Arce «Antonete» (1819-1898), político español.
 Antonio Gálvez Ronceros (n. 1932), escritor peruano.